|-
|(93251)||2000 SZ157|| align=right|14,8|| align=right|2,515|| align=right|0,194|| align=right|12,15|| align=right|3,989||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93252)||2000 SS160|| align=right|14,6|| align=right|2,621|| align=right|0,132|| align=right|14,13|| align=right|4,243||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93253)||2000 SB161|| align=right|14,0|| align=right|2,597|| align=right|0,102|| align=right|16,20|| align=right|4,185||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93254)||2000 SF161|| align=right|13,4|| align=right|3,096|| align=right|0,186|| align=right|15,63|| align=right|5,447||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93255)||2000 SC163|| align=right|15,6|| align=right|2,608|| align=right|0,097|| align=right|13,43|| align=right|4,212||MBA||29. září 2000||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(93256)||2000 SD163|| align=right|15,2|| align=right|2,747|| align=right|0,114|| align=right|4,32|| align=right|4,553||MBA||29. září 2000||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(93257)||2000 SQ165|| align=right|14,9|| align=right|2,627|| align=right|0,117|| align=right|11,17|| align=right|4,256||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93258)||2000 SX165|| align=right|15,1|| align=right|2,538|| align=right|0,120|| align=right|8,02|| align=right|4,043||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93259)||2000 SD166|| align=right|15,8|| align=right|2,548|| align=right|0,117|| align=right|9,62|| align=right|4,067||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93260)||2000 SB168|| align=right|15,0|| align=right|2,736|| align=right|0,160|| align=right|9,26|| align=right|4,526||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93261)||2000 SN168|| align=right|15,5|| align=right|2,465|| align=right|0,143|| align=right|5,46|| align=right|3,871||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93262)||2000 SR168|| align=right|14,2|| align=right|2,555|| align=right|0,179|| align=right|12,72|| align=right|4,084||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93263)||2000 ST170|| align=right|14,7|| align=right|2,756|| align=right|0,129|| align=right|6,99|| align=right|4,575||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93264)||2000 SP171|| align=right|14,7|| align=right|2,786|| align=right|0,086|| align=right|7,50|| align=right|4,650||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93265)||2000 SV171|| align=right|14,6|| align=right|2,609|| align=right|0,200|| align=right|14,81|| align=right|4,212||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93266)||2000 SW171|| align=right|15,0|| align=right|2,626|| align=right|0,260|| align=right|12,83|| align=right|4,255||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93267)||2000 SS173|| align=right|14,7|| align=right|2,601|| align=right|0,128|| align=right|12,11|| align=right|4,193||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93268)||2000 SX173|| align=right|15,1|| align=right|2,621|| align=right|0,169|| align=right|11,28|| align=right|4,241||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93269)||2000 SL175|| align=right|15,1|| align=right|2,790|| align=right|0,045|| align=right|11,59|| align=right|4,658||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93270)||2000 SQ175|| align=right|14,6|| align=right|2,743|| align=right|0,096|| align=right|7,77|| align=right|4,543||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93271)||2000 SS175|| align=right|14,3|| align=right|2,546|| align=right|0,136|| align=right|13,45|| align=right|4,061||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93272)||2000 ST176|| align=right|14,6|| align=right|2,510|| align=right|0,101|| align=right|9,78|| align=right|3,976||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93273)||2000 SE177|| align=right|14,5|| align=right|2,734|| align=right|0,186|| align=right|11,14|| align=right|4,519||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93274)||2000 SC178|| align=right|14,5|| align=right|2,574|| align=right|0,186|| align=right|12,52|| align=right|4,129||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93275)||2000 SO178|| align=right|15,6|| align=right|2,582|| align=right|0,148|| align=right|16,12|| align=right|4,148||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93276)||2000 ST178|| align=right|15,3|| align=right|2,675|| align=right|0,065|| align=right|5,92|| align=right|4,374||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93277)||2000 SJ179|| align=right|14,9|| align=right|2,592|| align=right|0,153|| align=right|12,95|| align=right|4,172||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93278)||2000 SS181|| align=right|15,5|| align=right|2,463|| align=right|0,258|| align=right|11,76|| align=right|3,865||MBA||19. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(93279)||2000 SU181|| align=right|15,2|| align=right|2,333|| align=right|0,233|| align=right|9,61|| align=right|3,563||MBA||19. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(93280)||2000 SW186|| align=right|15,4|| align=right|2,482|| align=right|0,153|| align=right|12,57|| align=right|3,910||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(93281)||2000 SJ187|| align=right|16,7|| align=right|2,558|| align=right|0,163|| align=right|2,82|| align=right|4,091||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(93282)||2000 SK187|| align=right|15,9|| align=right|2,526|| align=right|0,119|| align=right|3,53|| align=right|4,014||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(93283)||2000 SP188|| align=right|14,9|| align=right|2,670|| align=right|0,133|| align=right|12,53|| align=right|4,363||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(93284)||2000 SY188|| align=right|16,3|| align=right|2,530|| align=right|0,190|| align=right|9,11|| align=right|4,023||MBA||22. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(93285)||2000 SQ189|| align=right|14,8|| align=right|2,459|| align=right|0,168|| align=right|10,65|| align=right|3,856||MBA||22. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(93286)||2000 SV191|| align=right|15,2|| align=right|2,622|| align=right|0,072|| align=right|3,70|| align=right|4,245||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93287)||2000 SG194|| align=right|16,6|| align=right|2,581|| align=right|0,123|| align=right|1,68|| align=right|4,147||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93288)||2000 SA196|| align=right|15,1|| align=right|2,565|| align=right|0,070|| align=right|22,17|| align=right|4,106||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93289)||2000 SC196|| align=right|15,0|| align=right|2,557|| align=right|0,125|| align=right|13,88|| align=right|4,088||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93290)||2000 SP196|| align=right|15,7|| align=right|2,673|| align=right|0,084|| align=right|15,11|| align=right|4,369||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93291)||2000 SV196|| align=right|15,5|| align=right|2,549|| align=right|0,093|| align=right|5,02|| align=right|4,068||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93292)||2000 SD198|| align=right|15,7|| align=right|2,539|| align=right|0,052|| align=right|2,60|| align=right|4,046||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93293)||2000 SM199|| align=right|15,2|| align=right|2,720|| align=right|0,077|| align=right|4,84|| align=right|4,486||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93294)||2000 SY199|| align=right|16,0|| align=right|2,584|| align=right|0,120|| align=right|3,58|| align=right|4,154||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93295)||2000 SC201|| align=right|16,3|| align=right|2,543|| align=right|0,072|| align=right|0,91|| align=right|4,055||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93296)||2000 SU202|| align=right|16,2|| align=right|2,600|| align=right|0,115|| align=right|2,91|| align=right|4,191||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93297)||2000 ST203|| align=right|16,7|| align=right|2,536|| align=right|0,248|| align=right|7,45|| align=right|4,038||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93298)||2000 SH205|| align=right|16,2|| align=right|2,621|| align=right|0,166|| align=right|2,96|| align=right|4,243||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93299)||2000 SC206|| align=right|16,3|| align=right|2,722|| align=right|0,119|| align=right|9,75|| align=right|4,490||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93300)||2000 SD206|| align=right|15,5|| align=right|2,686|| align=right|0,183|| align=right|13,74|| align=right|4,402||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93301)||2000 SE206|| align=right|15,6|| align=right|2,685|| align=right|0,016|| align=right|2,94|| align=right|4,399||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93302)||2000 SJ206|| align=right|15,3|| align=right|2,597|| align=right|0,125|| align=right|5,50|| align=right|4,184||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93303)||2000 SM206|| align=right|14,9|| align=right|2,614|| align=right|0,124|| align=right|4,80|| align=right|4,226||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93304)||2000 SV206|| align=right|15,3|| align=right|2,535|| align=right|0,156|| align=right|3,49|| align=right|4,036||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93305)||2000 SK208|| align=right|15,8|| align=right|2,652|| align=right|0,101|| align=right|5,88|| align=right|4,318||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93306)||2000 SE209|| align=right|14,5|| align=right|2,570|| align=right|0,132|| align=right|8,24|| align=right|4,118||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93307)||2000 SV209|| align=right|15,1|| align=right|2,628|| align=right|0,175|| align=right|15,70|| align=right|4,260||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93308)||2000 SV211|| align=right|14,4|| align=right|2,581|| align=right|0,052|| align=right|15,26|| align=right|4,147||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93309)||2000 SB212|| align=right|14,5|| align=right|2,539|| align=right|0,192|| align=right|9,54|| align=right|4,045||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93310)||2000 SU212|| align=right|14,5|| align=right|2,712|| align=right|0,153|| align=right|10,69|| align=right|4,466||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93311)||2000 SN213|| align=right|16,0|| align=right|2,432|| align=right|0,128|| align=right|6,09|| align=right|3,793||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93312)||2000 SV215|| align=right|15,7|| align=right|2,595|| align=right|0,071|| align=right|1,92|| align=right|4,181||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93313)||2000 SY216|| align=right|16,0|| align=right|2,547|| align=right|0,169|| align=right|12,80|| align=right|4,064||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93314)||2000 SC217|| align=right|13,6|| align=right|2,619|| align=right|0,131|| align=right|22,09|| align=right|4,237||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93315)||2000 SF217|| align=right|15,1|| align=right|2,725|| align=right|0,072|| align=right|6,56|| align=right|4,498||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93316)||2000 SN217|| align=right|15,0|| align=right|2,416|| align=right|0,115|| align=right|7,13|| align=right|3,756||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93317)||2000 SQ217|| align=right|14,3|| align=right|2,617|| align=right|0,292|| align=right|7,26|| align=right|4,233||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93318)||2000 SQ218|| align=right|15,8|| align=right|2,594|| align=right|0,207|| align=right|8,52|| align=right|4,177||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93319)||2000 SL219|| align=right|14,3|| align=right|2,696|| align=right|0,131|| align=right|14,15|| align=right|4,425||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93320)||2000 SO219|| align=right|15,1|| align=right|2,619|| align=right|0,137|| align=right|13,27|| align=right|4,239||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93321)||2000 SA220|| align=right|14,8|| align=right|2,542|| align=right|0,099|| align=right|14,66|| align=right|4,051||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93322)||2000 SA221|| align=right|15,3|| align=right|2,744|| align=right|0,068|| align=right|13,03|| align=right|4,545||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93323)||2000 SL221|| align=right|15,0|| align=right|2,605|| align=right|0,151|| align=right|11,17|| align=right|4,204||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93324)||2000 SG225|| align=right|16,4|| align=right|2,618|| align=right|0,190|| align=right|2,40|| align=right|4,236||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93325)||2000 SB226|| align=right|15,8|| align=right|2,557|| align=right|0,291|| align=right|13,92|| align=right|4,087||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93326)||2000 SE227|| align=right|14,8|| align=right|2,600|| align=right|0,175|| align=right|12,92|| align=right|4,191||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93327)||2000 SA229|| align=right|15,5|| align=right|2,702|| align=right|0,109|| align=right|1,79|| align=right|4,440||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93328)||2000 SB229|| align=right|15,7|| align=right|2,588|| align=right|0,148|| align=right|3,74|| align=right|4,163||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93329)||2000 SJ230|| align=right|15,0|| align=right|2,786|| align=right|0,098|| align=right|2,33|| align=right|4,648||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93330)||2000 SP230|| align=right|14,3|| align=right|2,625|| align=right|0,091|| align=right|14,71|| align=right|4,252||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93331)||2000 SF231|| align=right|15,4|| align=right|2,745|| align=right|0,192|| align=right|2,25|| align=right|4,548||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93332)||2000 ST234|| align=right|14,9|| align=right|2,387|| align=right|0,249|| align=right|5,80|| align=right|3,688||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93333)||2000 SA235|| align=right|17,1|| align=right|2,424|| align=right|0,171|| align=right|1,48|| align=right|3,774||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93334)||2000 SC235|| align=right|15,8|| align=right|2,572|| align=right|0,055|| align=right|1,60|| align=right|4,124||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93335)||2000 SK235|| align=right|16,6|| align=right|2,546|| align=right|0,114|| align=right|1,69|| align=right|4,061||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93336)||2000 SF236|| align=right|15,5|| align=right|2,539|| align=right|0,115|| align=right|12,92|| align=right|4,044||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93337)||2000 SK236|| align=right|15,5|| align=right|2,596|| align=right|0,071|| align=right|2,16|| align=right|4,182||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93338)||2000 SJ237|| align=right|16,2|| align=right|2,589|| align=right|0,199|| align=right|2,89|| align=right|4,166||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93339)||2000 SM241|| align=right|15,1|| align=right|2,303|| align=right|0,143|| align=right|7,24|| align=right|3,495||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93340)||2000 SJ243|| align=right|15,8|| align=right|2,448|| align=right|0,172|| align=right|1,64|| align=right|3,829||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93341)||2000 SP244|| align=right|15,5|| align=right|2,624|| align=right|0,163|| align=right|5,23|| align=right|4,250||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93342)||2000 SR244|| align=right|15,6|| align=right|2,570|| align=right|0,087|| align=right|9,17|| align=right|4,119||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93343)||2000 SV245|| align=right|15,9|| align=right|2,430|| align=right|0,076|| align=right|6,08|| align=right|3,787||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93344)||2000 SY245|| align=right|15,3|| align=right|2,562|| align=right|0,190|| align=right|14,76|| align=right|4,101||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93345)||2000 SG246|| align=right|14,9|| align=right|2,384|| align=right|0,169|| align=right|5,60|| align=right|3,681||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93346)||2000 SO247|| align=right|15,9|| align=right|2,562|| align=right|0,023|| align=right|4,86|| align=right|4,099||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93347)||2000 SX247|| align=right|15,2|| align=right|2,449|| align=right|0,127|| align=right|3,35|| align=right|3,831||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93348)||2000 SP250|| align=right|16,2|| align=right|2,547|| align=right|0,188|| align=right|4,68|| align=right|4,065||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93349)||2000 SJ251|| align=right|15,5|| align=right|2,464|| align=right|0,159|| align=right|1,64|| align=right|3,868||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93350)||2000 SR252|| align=right|15,2|| align=right|2,595|| align=right|0,070|| align=right|3,08|| align=right|4,180||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93351)||2000 SX252|| align=right|14,7|| align=right|2,740|| align=right|0,111|| align=right|6,03|| align=right|4,535||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93352)||2000 SZ252|| align=right|15,7|| align=right|2,569|| align=right|0,152|| align=right|4,49|| align=right|4,118||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93353)||2000 SF253|| align=right|15,8|| align=right|2,649|| align=right|0,057|| align=right|2,21|| align=right|4,311||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93354)||2000 SL256|| align=right|16,4|| align=right|2,639|| align=right|0,090|| align=right|3,66|| align=right|4,287||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93355)||2000 SK257|| align=right|16,0|| align=right|2,585|| align=right|0,149|| align=right|3,09|| align=right|4,154||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93356)||2000 SM260|| align=right|14,1|| align=right|2,605|| align=right|0,043|| align=right|22,90|| align=right|4,203||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93357)||2000 SP261|| align=right|15,2|| align=right|2,704|| align=right|0,091|| align=right|6,00|| align=right|4,446||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93358)||2000 SS261|| align=right|15,3|| align=right|2,534|| align=right|0,050|| align=right|6,03|| align=right|4,032||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93359)||2000 SA262|| align=right|14,3|| align=right|2,774|| align=right|0,148|| align=right|14,27|| align=right|4,618||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93360)||2000 ST262|| align=right|15,7|| align=right|2,636|| align=right|0,288|| align=right|4,53|| align=right|4,280||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93361)||2000 SY262|| align=right|15,2|| align=right|2,607|| align=right|0,106|| align=right|14,29|| align=right|4,210||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93362)||2000 SQ263|| align=right|16,6|| align=right|2,546|| align=right|0,107|| align=right|13,80|| align=right|4,061||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93363)||2000 SA264|| align=right|16,3|| align=right|2,513|| align=right|0,092|| align=right|3,50|| align=right|3,983||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93364)||2000 SU265|| align=right|17,0|| align=right|2,539|| align=right|0,153|| align=right|7,14|| align=right|4,046||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93365)||2000 SR266|| align=right|15,7|| align=right|2,653|| align=right|0,158|| align=right|10,32|| align=right|4,320||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93366)||2000 SJ267|| align=right|15,5|| align=right|2,518|| align=right|0,075|| align=right|3,41|| align=right|3,994||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93367)||2000 SK268|| align=right|16,1|| align=right|2,593|| align=right|0,180|| align=right|2,75|| align=right|4,175||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93368)||2000 SO268|| align=right|14,2|| align=right|2,656|| align=right|0,118|| align=right|13,33|| align=right|4,329||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93369)||2000 SQ268|| align=right|15,7|| align=right|2,674|| align=right|0,104|| align=right|3,77|| align=right|4,371||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93370)||2000 SY268|| align=right|16,2|| align=right|2,580|| align=right|0,254|| align=right|4,75|| align=right|4,144||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93371)||2000 SP269|| align=right|15,2|| align=right|2,625|| align=right|0,137|| align=right|4,12|| align=right|4,253||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93372)||2000 SV269|| align=right|15,4|| align=right|2,707|| align=right|0,119|| align=right|5,12|| align=right|4,452||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93373)||2000 SJ270|| align=right|16,6|| align=right|2,659|| align=right|0,153|| align=right|3,39|| align=right|4,335||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93374)||2000 SK270|| align=right|14,8|| align=right|2,681|| align=right|0,123|| align=right|6,44|| align=right|4,388||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93375)||2000 SY270|| align=right|15,1|| align=right|2,435|| align=right|0,098|| align=right|8,75|| align=right|3,800||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93376)||2000 SF271|| align=right|15,1|| align=right|2,751|| align=right|0,141|| align=right|13,02|| align=right|4,562||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93377)||2000 SO271|| align=right|14,6|| align=right|2,566|| align=right|0,112|| align=right|13,07|| align=right|4,110||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93378)||2000 SQ271|| align=right|15,0|| align=right|2,594|| align=right|0,115|| align=right|13,40|| align=right|4,177||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93379)||2000 SU275|| align=right|14,5|| align=right|2,654|| align=right|0,068|| align=right|21,09|| align=right|4,322||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93380)||2000 SA276|| align=right|15,8|| align=right|2,526|| align=right|0,150|| align=right|2,17|| align=right|4,015||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93381)||2000 SK276|| align=right|15,2|| align=right|2,576|| align=right|0,122|| align=right|11,85|| align=right|4,133||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93382)||2000 SB277|| align=right|15,0|| align=right|2,690|| align=right|0,171|| align=right|13,30|| align=right|4,412||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93383)||2000 SG277|| align=right|15,9|| align=right|2,566|| align=right|0,303|| align=right|3,93|| align=right|4,111||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93384)||2000 SY277|| align=right|15,4|| align=right|2,655|| align=right|0,109|| align=right|1,63|| align=right|4,325||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93385)||2000 SS278|| align=right|15,0|| align=right|2,697|| align=right|0,124|| align=right|14,60|| align=right|4,429||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93386)||2000 SH279|| align=right|14,4|| align=right|2,634|| align=right|0,220|| align=right|13,31|| align=right|4,273||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93387)||2000 SR279|| align=right|14,5|| align=right|2,734|| align=right|0,137|| align=right|14,29|| align=right|4,520||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93388)||2000 ST279|| align=right|14,5|| align=right|2,707|| align=right|0,115|| align=right|13,64|| align=right|4,452||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93389)||2000 SK280|| align=right|15,2|| align=right|2,671|| align=right|0,056|| align=right|4,34|| align=right|4,366||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93390)||2000 SC281|| align=right|14,4|| align=right|2,442|| align=right|0,032|| align=right|12,87|| align=right|3,814||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93391)||2000 SE282|| align=right|15,6|| align=right|2,615|| align=right|0,131|| align=right|4,10|| align=right|4,229||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93392)||2000 SX284|| align=right|14,8|| align=right|2,573|| align=right|0,145|| align=right|9,05|| align=right|4,126||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93393)||2000 SB285|| align=right|15,5|| align=right|2,706|| align=right|0,139|| align=right|11,25|| align=right|4,451||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93394)||2000 ST285|| align=right|15,1|| align=right|2,440|| align=right|0,109|| align=right|5,66|| align=right|3,811||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93395)||2000 SQ286|| align=right|15,3|| align=right|2,380|| align=right|0,041|| align=right|5,64|| align=right|3,672||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93396)||2000 SG287|| align=right|15,6|| align=right|2,657|| align=right|0,124|| align=right|13,74|| align=right|4,330||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93397)||2000 SH287|| align=right|15,3|| align=right|2,680|| align=right|0,214|| align=right|10,76|| align=right|4,387||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93398)||2000 SL287|| align=right|13,8|| align=right|2,618|| align=right|0,187|| align=right|13,57|| align=right|4,236||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93399)||2000 SC288|| align=right|13,9|| align=right|2,595|| align=right|0,087|| align=right|14,09|| align=right|4,181||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93400)||2000 SW288|| align=right|15,9|| align=right|2,615|| align=right|0,109|| align=right|8,57|| align=right|4,228||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93401)||2000 SE293|| align=right|14,1|| align=right|2,636|| align=right|0,116|| align=right|13,21|| align=right|4,280||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93402)||2000 SG293|| align=right|14,3|| align=right|2,422|| align=right|0,127|| align=right|26,07|| align=right|3,769||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93403)||2000 SM293|| align=right|14,7|| align=right|2,615|| align=right|0,203|| align=right|8,75|| align=right|4,229||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93404)||2000 SQ293|| align=right|14,5|| align=right|2,570|| align=right|0,181|| align=right|13,54|| align=right|4,119||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93405)||2000 SV293|| align=right|15,0|| align=right|2,569|| align=right|0,215|| align=right|8,56|| align=right|4,117||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93406)||2000 SZ293|| align=right|13,8|| align=right|2,603|| align=right|0,061|| align=right|22,46|| align=right|4,199||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93407)||2000 SM294|| align=right|14,3|| align=right|2,574|| align=right|0,102|| align=right|14,80|| align=right|4,130||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93408)||2000 SV294|| align=right|14,3|| align=right|2,680|| align=right|0,111|| align=right|14,65|| align=right|4,386||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93409)||2000 SS296|| align=right|15,2|| align=right|2,697|| align=right|0,128|| align=right|10,62|| align=right|4,429||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93410)||2000 SJ297|| align=right|14,9|| align=right|2,661|| align=right|0,021|| align=right|7,83|| align=right|4,340||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93411)||2000 SY298|| align=right|15,4|| align=right|2,359|| align=right|0,119|| align=right|5,84|| align=right|3,622||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93412)||2000 ST300|| align=right|16,4|| align=right|2,587|| align=right|0,184|| align=right|3,23|| align=right|4,160||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93413)||2000 SB301|| align=right|15,7|| align=right|2,542|| align=right|0,094|| align=right|3,04|| align=right|4,051||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93414)||2000 SC301|| align=right|15,4|| align=right|2,646|| align=right|0,074|| align=right|9,49|| align=right|4,303||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93415)||2000 SW301|| align=right|15,0|| align=right|2,636|| align=right|0,126|| align=right|9,16|| align=right|4,278||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93416)||2000 SG303|| align=right|15,6|| align=right|2,713|| align=right|0,144|| align=right|4,92|| align=right|4,468||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93417)||2000 SV303|| align=right|14,7|| align=right|2,763|| align=right|0,157|| align=right|8,51|| align=right|4,593||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93418)||2000 SB305|| align=right|15,5|| align=right|2,673|| align=right|0,037|| align=right|6,55|| align=right|4,369||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93419)||2000 SS305|| align=right|15,2|| align=right|2,615|| align=right|0,190|| align=right|12,18|| align=right|4,229||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93420)||2000 SC307|| align=right|14,6|| align=right|2,650|| align=right|0,130|| align=right|9,85|| align=right|4,314||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93421)||2000 SK307|| align=right|15,1|| align=right|2,670|| align=right|0,127|| align=right|12,30|| align=right|4,362||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93422)||2000 SB308|| align=right|15,4|| align=right|2,650|| align=right|0,123|| align=right|14,93|| align=right|4,312||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93423)||2000 SG308|| align=right|15,4|| align=right|2,589|| align=right|0,128|| align=right|9,71|| align=right|4,166||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93424)||2000 SP312|| align=right|14,6|| align=right|2,528|| align=right|0,192|| align=right|13,78|| align=right|4,018||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93425)||2000 SC314|| align=right|14,5|| align=right|2,565|| align=right|0,122|| align=right|14,22|| align=right|4,106||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93426)||2000 SQ315|| align=right|15,3|| align=right|2,591|| align=right|0,199|| align=right|12,61|| align=right|4,171||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93427)||2000 SY315|| align=right|14,6|| align=right|2,367|| align=right|0,160|| align=right|11,72|| align=right|3,641||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93428)||2000 ST316|| align=right|15,3|| align=right|2,573|| align=right|0,156|| align=right|12,99|| align=right|4,126||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93429)||2000 SE317|| align=right|15,1|| align=right|2,554|| align=right|0,143|| align=right|12,44|| align=right|4,081||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93430)||2000 SG317|| align=right|14,6|| align=right|2,523|| align=right|0,064|| align=right|12,23|| align=right|4,007||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93431)||2000 SS317|| align=right|14,5|| align=right|2,694|| align=right|0,114|| align=right|15,08|| align=right|4,422||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93432)||2000 SN318|| align=right|14,7|| align=right|2,336|| align=right|0,145|| align=right|23,36|| align=right|3,571||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93433)||2000 SN319|| align=right|13,6|| align=right|2,560|| align=right|0,145|| align=right|12,47|| align=right|4,095||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93434)||2000 ST319|| align=right|13,6|| align=right|2,744|| align=right|0,206|| align=right|8,22|| align=right|4,544||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93435)||2000 SS320|| align=right|14,3|| align=right|2,760|| align=right|0,172|| align=right|12,89|| align=right|4,584||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93436)||2000 SO326|| align=right|16,7|| align=right|2,636|| align=right|0,030|| align=right|3,55|| align=right|4,279||MBA||29. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(93437)||2000 SG327|| align=right|14,3|| align=right|2,668|| align=right|0,234|| align=right|14,10|| align=right|4,358||MBA||29. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(93438)||2000 SR327|| align=right|15,8|| align=right|2,601|| align=right|0,146|| align=right|2,43|| align=right|4,195||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93439)||2000 SF328|| align=right|15,0|| align=right|2,806|| align=right|0,092|| align=right|6,21|| align=right|4,698||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93440)||2000 SX328|| align=right|14,5|| align=right|2,629|| align=right|0,048|| align=right|21,34|| align=right|4,262||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93441)||2000 SV330|| align=right|16,1|| align=right|2,638|| align=right|0,216|| align=right|3,32|| align=right|4,283||MBA||27. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(93442)||2000 SO333|| align=right|15,6|| align=right|2,430|| align=right|0,140|| align=right|2,89|| align=right|3,787||MBA||26. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(93443)||2000 SK336|| align=right|15,7|| align=right|2,518|| align=right|0,094|| align=right|4,42|| align=right|3,994||MBA||26. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(93444)||2000 SN336|| align=right|14,4|| align=right|2,764|| align=right|0,178|| align=right|7,52|| align=right|4,595||MBA||26. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(93445)||2000 SU336|| align=right|15,0|| align=right|2,722|| align=right|0,112|| align=right|11,28|| align=right|4,491||MBA||26. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(93446)||2000 SV339|| align=right|14,8|| align=right|2,470|| align=right|0,164|| align=right|9,12|| align=right|3,882||MBA||25. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(93447)||2000 SZ339|| align=right|14,9|| align=right|2,621|| align=right|0,049|| align=right|5,80|| align=right|4,242||MBA||25. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(93448)||2000 SA345|| align=right|14,6|| align=right|2,546|| align=right|0,187|| align=right|17,15|| align=right|4,062||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93449)||2000 SD347|| align=right|13,6|| align=right|2,678|| align=right|0,244|| align=right|24,54|| align=right|4,381||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93450)||2000 SP347|| align=right|15,5|| align=right|2,565|| align=right|0,040|| align=right|22,11|| align=right|4,106||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93451)||2000 SE349|| align=right|15,5|| align=right|2,537|| align=right|0,112|| align=right|14,35|| align=right|4,041||MBA||30. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93452)||2000 SY351|| align=right|14,2|| align=right|2,548|| align=right|0,102|| align=right|14,84|| align=right|4,065||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93453)||2000 SZ351|| align=right|16,0|| align=right|2,536|| align=right|0,120|| align=right|4,48|| align=right|4,037||MBA||26. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93454)||2000 SP352|| align=right|14,3|| align=right|2,606|| align=right|0,120|| align=right|14,33|| align=right|4,205||MBA||30. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93455)||2000 SS352|| align=right|15,5|| align=right|2,540|| align=right|0,111|| align=right|27,11|| align=right|4,047||MBA||30. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93456)||2000 SG357|| align=right|14,5|| align=right|2,558|| align=right|0,137|| align=right|25,49|| align=right|4,090||MBA||28. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93457)||2000 ST358|| align=right|14,7|| align=right|2,543|| align=right|0,186|| align=right|14,98|| align=right|4,053||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93458)||2000 SX358|| align=right|14,8|| align=right|2,652|| align=right|0,062|| align=right|13,48|| align=right|4,317||MBA||25. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(93459)||2000 SK360|| align=right|15,2|| align=right|2,762|| align=right|0,168|| align=right|9,86|| align=right|4,590||MBA||26. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93460)||2000 SV360|| align=right|15,7|| align=right|2,533|| align=right|0,074|| align=right|3,31|| align=right|4,032||MBA||22. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93461)||2000 ST363|| align=right|16,2|| align=right|2,402|| align=right|0,111|| align=right|8,15|| align=right|3,721||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93462)||2000 SJ367|| align=right|14,8|| align=right|2,692|| align=right|0,065|| align=right|13,49|| align=right|4,416||MBA||22. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(93463)||2000 SC368|| align=right|15,8|| align=right|2,617|| align=right|0,094|| align=right|3,87|| align=right|4,233||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93464)||2000 SA369|| align=right|16,2|| align=right|2,576|| align=right|0,137|| align=right|6,24|| align=right|4,133||MBA||23. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93465)||2000 SY369|| align=right|16,5|| align=right|2,557|| align=right|0,197|| align=right|8,08|| align=right|4,088||MBA||24. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93466)||2000 TO|| align=right|15,1|| align=right|2,789|| align=right|0,189|| align=right|7,89|| align=right|4,657||MBA||2. října 2000||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(93467)||2000 TM5|| align=right|16,3|| align=right|2,454|| align=right|0,078|| align=right|5,38|| align=right|3,844||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93468)||2000 TY5|| align=right|15,8|| align=right|2,468|| align=right|0,143|| align=right|2,22|| align=right|3,876||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93469)||2000 TW10|| align=right|16,0|| align=right|2,522|| align=right|0,105|| align=right|2,19|| align=right|4,004||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93470)||2000 TW11|| align=right|15,6|| align=right|2,638|| align=right|0,078|| align=right|9,42|| align=right|4,283||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93471)||2000 TU12|| align=right|14,9|| align=right|2,753|| align=right|0,026|| align=right|9,42|| align=right|4,566||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93472)||2000 TV12|| align=right|16,1|| align=right|2,648|| align=right|0,233|| align=right|3,92|| align=right|4,308||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93473)||2000 TY13|| align=right|15,1|| align=right|2,589|| align=right|0,106|| align=right|15,25|| align=right|4,166||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93474)||2000 TU14|| align=right|16,1|| align=right|2,723|| align=right|0,085|| align=right|2,04|| align=right|4,492||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93475)||2000 TB17|| align=right|14,0|| align=right|3,059|| align=right|0,182|| align=right|16,62|| align=right|5,348||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93476)||2000 TG17|| align=right|15,4|| align=right|2,728|| align=right|0,144|| align=right|9,77|| align=right|4,504||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93477)||2000 TL17|| align=right|15,1|| align=right|2,596|| align=right|0,036|| align=right|11,56|| align=right|4,181||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93478)||2000 TQ19|| align=right|15,6|| align=right|2,598|| align=right|0,113|| align=right|6,28|| align=right|4,187||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93479)||2000 TM20|| align=right|14,9|| align=right|2,593|| align=right|0,197|| align=right|8,64|| align=right|4,175||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93480)||2000 TZ20|| align=right|15,8|| align=right|2,535|| align=right|0,142|| align=right|8,16|| align=right|4,035||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93481)||2000 TN21|| align=right|15,6|| align=right|2,640|| align=right|0,193|| align=right|13,80|| align=right|4,289||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93482)||2000 TO21|| align=right|16,1|| align=right|2,540|| align=right|0,186|| align=right|14,27|| align=right|4,047||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93483)||2000 TM22|| align=right|14,6|| align=right|2,765|| align=right|0,157|| align=right|8,12|| align=right|4,598||MBA||3. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93484)||2000 TP22|| align=right|15,6|| align=right|2,584|| align=right|0,188|| align=right|7,50|| align=right|4,154||MBA||5. října 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(93485)||2000 TS24|| align=right|16,0|| align=right|2,651|| align=right|0,103|| align=right|3,50|| align=right|4,316||MBA||2. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93486)||2000 TE25|| align=right|15,6|| align=right|2,483|| align=right|0,110|| align=right|7,26|| align=right|3,911||MBA||2. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93487)||2000 TD26|| align=right|15,8|| align=right|2,711|| align=right|0,053|| align=right|1,58|| align=right|4,463||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93488)||2000 TV32|| align=right|15,2|| align=right|2,651|| align=right|0,167|| align=right|4,02|| align=right|4,317||MBA||2. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93489)||2000 TT33|| align=right|15,3|| align=right|2,616|| align=right|0,200|| align=right|7,46|| align=right|4,231||MBA||5. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93490)||2000 TV33|| align=right|14,8|| align=right|2,614|| align=right|0,146|| align=right|10,50|| align=right|4,225||MBA||8. října 2000||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(93491)||2000 TC34|| align=right|14,9|| align=right|2,688|| align=right|0,243|| align=right|7,45|| align=right|4,406||MBA||7. října 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(93492)||2000 TD36|| align=right|14,9|| align=right|2,685|| align=right|0,268|| align=right|5,78|| align=right|4,398||MBA||6. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93493)||2000 TN38|| align=right|13,2|| align=right|2,673|| align=right|0,122|| align=right|13,14|| align=right|4,369||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93494)||2000 TA39|| align=right|15,4|| align=right|2,548|| align=right|0,243|| align=right|13,47|| align=right|4,068||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93495)||2000 TB39|| align=right|15,3|| align=right|2,372|| align=right|0,079|| align=right|7,49|| align=right|3,653||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93496)||2000 TT41|| align=right|15,2|| align=right|2,621|| align=right|0,106|| align=right|9,53|| align=right|4,241||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93497)||2000 TV42|| align=right|16,5|| align=right|2,441|| align=right|0,212|| align=right|9,14|| align=right|3,814||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93498)||2000 TH45|| align=right|14,3|| align=right|2,612|| align=right|0,127|| align=right|13,40|| align=right|4,221||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93499)||2000 TK46|| align=right|15,1|| align=right|2,665|| align=right|0,109|| align=right|4,81|| align=right|4,351||MBA||1. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93500)||2000 TU49|| align=right|14,4|| align=right|2,633|| align=right|0,129|| align=right|14,45|| align=right|4,271||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek